Lieven Santens, Belgisch ondernemer en politicus
 Luc Santens, Belgisch ondernemer en bestuurder
 Marc Santens, Belgisch ondernemer en bestuurder
 Maurice Santens, Belgisch industrieel, bestuurder en politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam